Das Eishockeymuseum (Eishockeymuseum Hall of Fame Deutschland e.V.) in Augsburg betrieb bis 2014 eine Ausstellung verschiedener Exponate berühmter Eishockeyspieler, so zum Beispiel den Nachlass von Gustav Jaenecke, und es führt die Hall of Fame Deutschland, in die Spieler, Schiedsrichter, Trainer, Offizielle und Journalisten aufgenommen werden.

Geschichte 
Das Eishockeymuseum wurde 1988 aufgrund einer Idee von Otto Wanner, dem damaligen DEB-Präsidenten, gegründet. Auf Anregung des IIHF-Direktors Roman Neumayer wurde hierzu der Verein Eishockey-Museum Augsburg e.V. (später Umbenennung in Hall of Fame Deutschland e.V.) gegründet. Präsident des Vereines wurde Horst Eckert, Vizepräsident Walter Neumann. Von 2011 bis 2014 war Gottfried Neumann Präsident. Aktueller Präsident ist Walter Neumann.

Nach einer längeren Zeit, in der die Stücke des Museums an verschiedenen Orten ausgestellt wurden, fand es 1999 seinen festen Platz in Augsburg. Die Ausstellungsräume in der Schwimmschulstraße in Augsburg wurden 2012 geschlossen und 2014 geräumt. Der Verein Eishockeymuseum Hall of Fame Deutschland e.V. ist weiterhin existent und richtet regelmäßig Veranstaltungen aus. Zudem versucht der Verein, im Südfoyer des Curt-Frenzel-Stadions in Augsburg vier Vitrinen mit Exponaten der Sammlung zu füllen.

Mitglieder der Hall of Fame

Siehe auch 
 Hockey Hall of Fame

Weblinks 
 Eishockeymuseum e.V.

Einzelnachweise 

!
Museum in Augsburg
Sport (Augsburg)
Sportmuseum (Deutschland)
Bauwerk in Augsburg
Eishockey-Ruhmeshalle
Augsburg-Stadtjägerviertel
Gegründet 1988